Эгеберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1855—1941) — немецкий экономист.
 Эгеберг, Мартин (1896—1977) — норвежский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Эгеберг, Ханс-Хайнрих (1877—1921) — датский борец греко-римского стиля, чемпион мира и Европы.

Примечания